
Termin LT ima više značenja.

 -{LT}-, ili limfotoksin-alfa, je protein koji je kod ljudi kodiran -{LTA}- genom.
 LT je oznaka za Laplasovu transformaciju.
 LT je oznaka za Lorencovu transformaciju.